Varias personas comparten el nombre de James Gray:
 James Gray, director de cine estadounidense.
 Jim Gray, informático estadounidense, ganador del Premio Turing.
 James Gray fue el nombre que adoptó Hannah Snell (1723-1792) cuando se hizo pasar por hombre.